Ковровский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Ковровский сельсовет — Сергиевский уезд, Московская губерния.
 Ковровский сельсовет — Борский район, Нижегородская область.